Карл Шімпф, Карл-Гайнц Шімпф (Karl-Heinz Schimpf; 23 березня 1914 — ?) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Ріхард Шімпф (нім. Richard Schimpf; 16 травня 1897, Еггенфельден — 30 грудня 1972, Дюссельдорф) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант люфтваффе.